Кинтореит — минерал, фосфат из группы крандаллита. Впервые был найден в Австралии.

Свойства 
Кинтореит имеет желтоватый цвет, зелёный цвет черты, стеклянный блеск, тригональную сингонию, довольно низкую твёрдость по шкале Мооса, плотность 4,29. Химическая формула — PbFe3+3PO4(HPO4)(OH)6.

Литература 
 Pring, A., Birch, W. D., Dawe, J. R., Taylor, M. R., Deliens, M. & Walenta, K. (1995) Kintoreite, PbFe3(PO4)2(OH,H2O)6, a new mineral of the jarosite-alunite family, and lusungite discredited. Mineralogical Magazine: 59: 143—148.
 Mineralogical Record: 27: 302—303.
 Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte (1998): 145—163.
 Grey, I.E., Mumme, W.G., Mills, S.J., Birch, W.D. & Wilson. N.C. (2009): The crystal chemical role of zinc in alunite-type minerals: structure refinements for pure and zincian kintoreite. American Mineralogist, 94, 676—683.

См. также 
 Апатит
 Вивианит

Ссылки 
 Кинтореит в GeoWiki

Примечания 

Фосфаты (минералы)
Минералы железа
Соединения железа по алфавиту